Bethesda ist ein historischer Teich und der Name einer Jerusalemer Zisterne, dem auch heilende Kräfte zugesprochen wurden. 

Krankenhäuser:
 Krankenhaus Bethesda (Berlin) in Berlin-Kreuzberg, heute Agaplesion Bethanien Haus der Bethanien Diakonissen-Stiftung
 Evangelisches Krankenhaus Bethesda zu Duisburg
 Bethesda-Krankenhaus Essen
 Bethesda Krankenhaus Bergedorf in Hamburg
 Evangelisches Krankenhaus Bethesda Mönchengladbach
 Bethesda-Krankenhaus Wuppertal
 Bethesda Spital in Basel
 Klinik Bethesda Tschugg
 Bethesda Naval Hospital Militärkrankenhaus der US Navy in Bethesda (Maryland)

Weitere Institutionen:
 Bethesda (Hannover), auch: Altenzentrum Kirchrode sowie Frauenklinik der Henriettenstiftung
 Alt-Bethesda (Hannover), Bauwerk der Anlage in Hannover
 Neu-Bethesda (Hannover), Bauwerk der Anlage in Hannover
 Alt-Bethesda (Bad Kreuznach)
 Diakonissenanstalt Bethesda, in Radebeul
 Bethesda Home for Boys, in Savannah, Georgia
 Bethesda (Teltow), diakonische Einrichtung im Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
 Bethesda Theatre, in Bethesda, Maryland

Gewässer:
 Bethesda Creek, Fließgewässer im Coosa County, Alabama

Ortschaften:
 Bethesda (Antigua), Saint Paul’s Parish, an der Südküste der Karibikinsel Antigua, Antigua und Barbauda
 Bethesda (Prince Edward County, Ontario), Kanada
 Bethesda (Simcoe County, Ontario), Kanada
 Bethesda (York Region, Ontario), Kanada
 Bethesda (Arkansas), im Independence County,  Vereinigten Staaten
 Bethesda (Delaware), im Kent County,  Vereinigten Staaten
 Bethesda (Chatham County, Georgia),  Vereinigten Staaten
 Bethesda (Greene County, Georgia),  Vereinigten Staaten
 Bethesda (Gwinnett County, Georgia),  Vereinigten Staaten
 Bethesda (Iowa), im Page County,  Vereinigten Staaten
 Bethesda (Kentucky), im Wayne County,  Vereinigten Staaten
 Bethesda (Maryland), Census-designated place im Montgomery County, Maryland, Vereinigten Staaten
 Bethesda (Mississippi), im Hinds County,  Vereinigten Staaten
 Bethesda (Davidson County, North Carolina),  Vereinigten Staaten
 Bethesda (Durham County, North Carolina),  Vereinigten Staaten
 Bethesda (Belmont County, Ohio),  Vereinigten Staaten
 Bethesda (Ross County, Ohio),  Vereinigten Staaten
 Bethesda (Pennsylvania), im Lancaster County,  Vereinigten Staaten
 Bethesda (South Carolina), im Chesterfield County,  Vereinigten Staaten
 Bethesda (White County, Tennessee),  Vereinigten Staaten
 Bethesda (Williamson County, Tennessee),  Vereinigten Staaten
 Bethesda (West Virginia), im Wayne County,  Vereinigten Staaten
 Bethesda (Wisconsin), im Waukesha County,  Vereinigten Staaten
 Bethesda Woods South, im Fayette County, Georgia,  Vereinigten Staaten
 Bethesda (Gwynedd), im Vereinigten Königreich

Bethesda ist des Weiteren der Name von:
 Bethesda Softworks, US-amerikanisches Spielesoftware-Unternehmen
 Bethesda (Verein), internationales evangelisch-methodistisches Diakoniewerk

Siehe auch: